Мгла — деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России. Входит в состав Канинского сельсовета.

География 
Деревня находится в пограничной зоне на Конушинском берегу Белого моря.

Население 

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 20 человек. На 1.01.2010 числилось 30 человек.

Улицы 
 Поморов, улица.

Экономика 
Основные занятия населения — рыболовство и животноводство. Участок СПК РК "Северный полюс".

Инфраструктура 
Ферма для молодняка крупного рогатого скота, ФАП, электростанция

Ссылки 
 Страница МО «Канинский сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»
 Официальный сайт МО «Канинский сельсовет»
 Во Мгле

Примечания 

Населённые пункты Заполярного района